(ordre alphabétique)

 Étienne Mathiot (1909-1993), pasteur français
Ginette Mathiot (1907-1998 ), gastronome française ;
 Michel Mathiot (1926-1999), gymnaste français ;
 Pierre Mathiot (1966-), chercheur et enseignant français ;
 Télie Mathiot (1987-), athlète française.